Chris Butler (1986-), un joueur de hockey sur glace américain.
 Chris Butler (1988-), un coureur cycliste américain.
 Chris Butler, un cinéaste britannique.
 Chris Butler, acteur américain.